Ängsjön kan syfta på ett antal insjöar i Sverige:

Ängsjön, Blekinge, sjö i Ronneby kommun,  (39,5 ha)
Ängsjö, Halland, sjö i Falkenbergs kommun, 
Ängsjön, Halland, sjö i Falkenbergs kommun, 
Ängsjön (Byarums socken, Småland), sjö i Jönköpings kommun och Vaggeryds kommun,  (21 ha)
Ängsjön (Gladhammars socken, Småland), sjö i Västerviks kommun,  (9 ha)
Ängsjön (Törnsfalls socken, Småland), sjö i Västerviks kommun,  (42,9 ha)
Ängsjö, Västergötland, sjö i Tranemo kommun,  (22,5 ha)
Ängsjön (Kinnarumma socken, Västergötland), sjö i Borås kommun,  (1,6 ha)
Ängsjön (Tiveds socken, Västergötland), sjö i Laxå kommun,  (0,4 ha)
Ängsjön (Horns socken, Östergötland), sjö i Kinda kommun,  (31,8 ha)
Ängsjön (Kättilstads socken, Östergötland), sjö i Kinda kommun,  (5,02 ha)
Ängsjön, Närke, sjö i Hallsbergs kommun, 
Ängsjön (Gräsmarks socken, Värmland), sjö i Sunne kommun,  (1,59 km²)
Ängsjön (Stavnäs socken, Värmland), sjö i Arvika kommun och Säffle kommun,  (47,7 ha)
Ängsjön, Gästrikland, liten våtmark i Sandvikens kommun, 

Listor över Sveriges insjöar baserat på namn